Слав Караславов: Караславов, Слав Христов (1932—2002) — болгарский писатель, сценарист.
  (1932—2000) — болгарский писатель, сценарист, журналист, сын писателя Георгия Караславова.